Eurymedont (Eurymedon) – w mitologii greckiej jeden z gigantów
 Eurymedont (Eurymedon) – w mitologii greckiej syn Minosa
 Eurymedont (Eurymedon) – w mitologii greckiej woźnica Agamemnona, zabity przez Ajgistosa

Zobacz też 
 Eurymedon – planetoida o numerze katalogowym 5012